

Новороссийская губерния. 1776 год 
Делилась на провинции и уезды
 общее число провинций — 4
 общее число уездов — 12
 центр губернии — Кременчуг
 отличия от 26 марта 1765 года:
 образованы (или вошли в состав):
 Полтавская провинция (1776 год)
 Славянская провинция (1776 год)
 Херсонская провинция (1776 год)
 упразднены (или вышли из состава):
 Екатерининская провинция (в Азовскую провинцию в 1776 году)
 Кременчугская провинция (1776 год) преобразована в отдельный уезд
 список уездов:
 Кременчугский (из Потоцкой и Омельницкой сотни Миргородского полка, Власовской, Сокольской, Келебердянской, Кишенской и Переволочанской сотни Днепровского полка)
 список провинций:
 Елизаветградская провинция
 Екатерининский уезд (центр — Екатерининский шанец, из большей части нового Молдавского гусарского полка, существовавшего с 1769 года на границе с Землёй Войска Запорожского и из половины Чёрного полка)
 Елизаветградский уезд (из частей Елизаветградского, Жёлтого и Чёрного полков)
 Крюковский уезд (центр — город Крюковка, из большей части Елизаветградского и части Жёлтого полков)
 Полтавская провинция
 Новосанжарский уезд (из части Днепровского полка, не вошедшей в Кременчугский уезд: Новые Санжары, Старые Санжары. Кобеляки, Карловка)
 Полтавский уезд (из Полтавской, Будышской и Решетиловской сотни)
 Славянская провинция (на Правобережье)
 Ингульский уезд (центр — Ингульск, из Ингульской паланки и части Молдавского полка, включая: Куцевку — сейчас Новгородка, Калиновку и Кривой Рог)
 Саксаганский уезд (центр — Кодак, из большей части Кодацкой паланки: кодак, Половица, Каменка, Старые Кодаки, Романково, Тритузное, Карнауховка, Таромское, Сухачёвка, Каменское и 2 села из Елизаветградского полка: Авраамовка и Комиссаровка)
 Славянский уезд (центр — Покровское, из части Кодацкой паланки, Новая Сечь — переименована в Покровское, Никитин Рог)
 Херсонская провинция
 Казыкерменский уезд (центр — Казыкермен, до половины 1776 года — в Славянской провинции)
 Новопавловский уезд (7 поселений: Новогригорьевское, Соколы, Раковец, Арнаутовка, Скаржинка, Михайловка и Троицкое — заселены арнаутами и бугскими казаками)
 Херсонский уезд (посёлки Станислав и Кизий Рог — Ориша)

Новороссийская губерния